Недригайлівське земляцтво у місті Суми - громадська організація заснована 2002 р., що об'єднує кілька сотень вихідців із Недригайлівського району, які проживають, працюють, служать або навчаються в місті Суми.  

Серед тих, хто ввійшов до складу земляцтва, –  науковці, заслужені лікарі й відмінники освіти України, працівники промисловості, керівники обласних організацій, структурних підрозділів, поети, художники, підприємці, державні службовці, ветерани праці та студентська молодь. Усіх їх – людей різних професій, незалежно від політичної орієнтації та релігійно-конфесійних уподобань, – об’єднала любов до рідного посулянського краю.

Історія створення
Автором ідеї створення земляцтв у Сумах, Києві, Харкові та Полтаві був заступник голови Недригайлівської райдержадміністрації Микола Михайлович Маслак. Його одноголосно підтримали учасники «круглого столу», засідання якого відбулося в рамках традиційного районного свята Купала 6 липня 2002 року. Тоді й були обрані голови всіх чотирьох регіональних земляцтв. Першим головою Недригайлівського Земляцтва в місті Суми став Іван Тимофійович Бойченко, журналіст за освітою, колишній редактор районної газети, перший заступник начальника управління преси та інформації Сумської ОДА. Він очолював громадську організацію земляків 16 років поспіль. У 2017 році його змінила Ірина Миколаївна Панасенко, теж дипломований журналіст, екс-редактор районної газети «Голос Посулля», підприємець-видавець.

Керівні органи та діяльність
Вищим органом Недригайлівського Земляцтва в місті Суми є загальні збори. Вони проводяться в міру необхідності,  3-4 рази на рік.

Між зборами діяльністю Земляцтва керує його Президія, до складу якої входить п’ять-сім найактивніших членів громадської організації. Засідання Президії відбуваються, зазвичай не рідше одного разу на квартал.

Першими членами Президії були: Іван Тимофійович Бойченко (голова Земляцтва), Микола Григорович Лобушко (заступник голови Земляцтва) та Григорій Тимофійович Савченко. З роками відбувалися зміни, до складу Президії обиралися інші активісти громадської організації. Протягом тривалого часу першим заступником голови Земляцтва був Андрій Іванович Заїка, заступниками - Микола Григорович Лобушко, Микола Володимирович Сороколіт, Андрій Миколайович Чортенко, Віктор Петрович Яременко, Яків Федорович Ярошенко. Згодом Президія поповнилася двома жінками – Ніною Іванівною Мамоновою та Іриною Миколаївною Панасенко.

На щоквартальних засіданнях Президії затверджуються поточні та перспективні плани роботи, аналізуються проведені заходи, колективно визначаються пріоритети діяльності Земляцтва.

Основною метою Земляцтва є об’єднання громадян задля  підтримки рідного району та вихідців з нього, сприяння розвитку в галузях суспільного, економічного та духовно-культурного життя, ознайомленню громадськості обласного центру з історією та культурою Посульського краю, його господарським потенціалом. 

Земляцтво ставить перед собою завдання: 

-      сприяти утвердженню духовного єднання уродженців Недригайлівського району, реалізації інтелектуального та творчого потенціалу земляків;

-       налагоджувати культурні і виробничі зв’язки жителів району з громадянами інших регіонів України та далекого і близького зарубіжжя;

-        популяризувати збереження та примноження історичних цінностей і культурно-мистецьких традицій Недригайлівщини;

-        допомагати вихідцям з району в здобутті освіти, вихованні в молоді національної свідомості, патріотизму, любові до рідної землі, проведення спортивних та лікувально-оздоровчих заходів;

-        проводити благодійницьку діяльність.

На рахунку громадської організації чимало добрих патріотичних справ. Земляцтво регулярно організовує в Сумах заходи, зокрема – презентації окремих громад Недригайлівщини, вшанування талановитих земляків, проведення свят. Члени Земляцтва, які мешкають у Сумах, у міру своїх можливостей допомагають районові, рідним сільським і селищним радам долати труднощі та негаразди. Ця допомога вимірюється подарованими комп’ютерами, музичними інструментами, спортивним інвентарем, виділеними будівельними матеріалами, зібраними коштами на випуск книг, придбання необхідної апаратури, лікування дорослих та дітей. Влаштовуються виставки художників, зустрічі з письменниками, діячами культури, науки і освіти, проводяться спільні спортивні змагання. Земляцтво започаткувало проведення благодійних акцій на території Недригайлівського району.

Щорічно, під час традиційного свята Купала, в Недригайлові узгоджуються напрямки співпраці між районною державною адміністрацією, районною радою та громадськими організаціями недригайлівських земляцтв у Києві, Харкові, Полтаві та Сумах. У ході її реалізації керівникам району при підтримці земляків вдалося реалізувати чимало добрих справ.

Видатні члени
Єпіфанов Анатолій Олександрович

Лаврик Віра Іванівна

Посилання
група земляцтва у фейсбук https://www.facebook.com/groups/1377004489261942

Фото
</br /